Gordon může být:

 Gordon (jméno) – křestní jméno osob
 Gordon (příjmení) – příjmení osob
 Gordon (řeka) – řeka v Tasmánii
 Gordon (ostrov) – ostrov v Chile
 Gordon (jezero) – jezero v Tasmánii
 Gordon (sopka) – sopka na Aljašce
 gordon (občerstvení) – typ rychlého občerstvení
 Gordon (automobilka) – česká automobilka
 Hurikán Gordon – několik hurikánů téhož jména
 Flash Gordon – více různých významů (rozcestník)